Megalopinus  — род жуков-стафилинид. Обнаруживаются под гниющими бревнами, поедают грибницу. Личинки этого рода и подсемейства можно отличить от всех других известных стафилинид присутствием на нижней челюсти субапикального подобного лезвию выступа.

Систематика 
Единственный род в составе подсемейства Megalopsidiinae Leng, 1920. Встречаются в Южной Америки, на Мадагаскаре и других регионах. В Перу 14 видов, в Аргентине 8 видов, в Чили 4 вида. В ископаемом состоянии род найден в меловом бирманском янтаре.

 Род Megalopinus Eichelbaum, 1915
 Вид Megalopinus aimara Puthz, 1994
 Вид Megalopinus araucanus (Coiffait & Sáiz, 1968) — Чили
 Вид Megalopinus chinan Puthz, 1994
 Вид Megalopinus duplicatus Puthz, 1994
 Вид Megalopinus elegantior Puthz, 1994
Вид Megalopinus extinctus Yamamoto et Solodovnikov, 2016, бирманский янтарь
 Вид Megalopinus impressus (Sharp, 1876) — Чили
 Вид Megalopinus franzi Puthz, 1994
 Вид Megalopinus gestroi (Bernhaeur, 1909)
 Вид Megalopinus inka Puthz, 1994
 Вид Megalopinus lescheni Puthz, 1994
 Вид Megalopinus moderatus Puthz, 1994
 Вид Megalopinus nigrificatus Puthz, 1989
 Вид Megalopinus ogloblini (Bernhauer, 1933)
 Вид Megalopinus ornatus (Waterhouse, 1883)
 Вид Megalopinus pulcher Puthz, 1989
 Вид Megalopinus sanguinitriguttatus (Scheerpeltz, 1972) — Аргентина, Чили
 Вид Megalopinus testaceus Sáiz, 1970 — Чили
 Вид Megalopinus tubericollis Puthz, 1994

Примечания

Литература 
 Herman, L. H. 2001: Catalog of the Staphylinidae (Insecta, Coleoptera): 1758 to the end of the second millennium. IV. Staphylinine group (part 1) Euaesthetinae, Leptotyphlinae, Megalopsidiinae, Oxyporinae, Pseudopsinae, Solieriinae, Steninae. // Bulletin of the American Museum of Natural History, (265): 1807–2220.
 Leschen, R. A. B.; Newton, A. F. 2003: Larval description, adult feeding behavior, and phylogenetic placement of Megalopinus (Coleoptera: Staphylinidae). // Coleopterist’s bulletin, 57: 469–493.
 Naomi, S.-I. 1986. A taxonomic study on the subfamily Megalopininae (Coleoptera, Oxyporidae) of Japan, with descriptions of two new species. // Kontyû 54:344–352.

Ссылки 
 

Стафилиниды
Роды жесткокрылых